Ильи́нский — рабочий посёлок в Раменском городском округе Московской области России.

Население —  чел. ()

Расположен с обеих сторон от платформы Ильинская Казанского направления железной дороги, примыкает к городу Жуковский. Расстояние от Москвы составляет 17 километров.

История 
В XIX веке здешние земли входили в состав обширного имения графа И. И. Воронцова-Дашкова с центром в Быкове. В последней четверти XIX века оно было куплено членом правления и совладельцем Акционерного общества по строительству Московско-Рязанской железной дороги Николаем Ивановичем Ильиным. После его смерти до революции 1917 года ими владела его вдова.

Строительство дороги способствовало быстрому развитию всего левобережья Москвы-реки. Ильины оказались предприимчивыми хозяевами и приобретённую землю начали продавать или сдавать в аренду под дачи московской знати. Завели молочную ферму для снабжения дачников свежим молоком и выращивали для тех же целей овощи.

Часть земли выкупило правление Московской дороги для своих служащих. Постепенно посёлок рос. Среди сосновых лесов выкопали два пруда и устроили купальни, здесь же прорубались просеки для аллей и улиц. Построили электростанцию и другие сооружения. Так же благоустраивался и посёлок Быково. Председатель правления дороги Карл Федорович фон Мекк построил для себя великолепный двухэтажный особняк, только в 1980-е года снесённый за ветхостью. В нём много лет размещался детский санаторий. Дачи принадлежали купцам, директорам московских заводов, в частности книгоиздателю Ивану Дмитриевичу Сытину, артистам. Участки приобретались крупные, на них разбивались сады, строились дачные дома, помещения для прислуги.

В 1913 году заложена была церковь, сгоревшая в конце 20-х годов. На этом месте летом 1994 года заложен камень и установлен крест. Тем самым положено начало восстановлению храма Петра и Павла на средства прихожан и спонсоров. После революции наиболее крупные дачи были национализированы. В некоторых разместили детские дома и сады, часть сдавали под жильё на лето или для постоянного проживания.

По данным переписи 1926 года в посёлке Ильинский зафиксированы 225 домов и 1371 житель, имелся поселковый совет, работа которого оживляется в 30-е гг., когда для улучшения жилищных условий рабочих Раменской текстильной фабрики «Красное Знамя» в посёлок переселили 300 семей. 15 рабочих вошли в число депутатов Совета. В то время на окраине посёлка был создан совхоз «Кролики», который впоследствии ликвидировали.

Носил статус посёлка городского типа — с 1975 года.

В посёлке Ильинский находится школа № 25 с музеем «Опалённая юность». Из неё в 1941 г. в первый день войны 26 учащихся класса ушли добровольцами на фронт. Живыми вернулись только четверо. Один из оставшихся в живых — Юрий Деницкий (литературный псевдоним Ильинский) написал о своих товарищах несколько книг, в том числе «Опалённая юность».

С 1 января 2006 года до 4 мая 2019 года поселок образовывал одноимённое муниципальное образование (городское поселение Ильинский) как единственный населённый пункт в его составе.

Экономика и география 
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              38.119829177595,
              55.643082526886
            ],
            [
              38.119829177595,
              55.643082526886
            ],
            [
              38.111640930438,
              55.639032881025
            ],
            [
              38.111640930438,
              55.639032881025
            ],
            [
              38.115932464862,
              55.637482666375
            ],
            [
              38.115932464862,
              55.637482666375
            ],
            [
              38.11378669765,
              55.635883943268
            ],
            [
              38.11378669765,
              55.635883943268
            ],
            [
              38.113271713519,
              55.636562197402
            ],
            [
              38.113271713519,
              55.636562197402
            ],
            [
              38.109666824603,
              55.637967115043
            ],
            [
              38.109666824603,
              55.637967115043
            ],
            [
              38.080913543963,
              55.62404167171
            ],
            [
              38.080913543963,
              55.62404167171
            ],
            [
              38.086629867685,
              55.622127383677
            ],
            [
              38.086629867685,
              55.622127383677
            ],
            [
              38.083222389614,
              55.618681431028
            ],
            [
              38.083222389614,
              55.618681431028
            ],
            [
              38.085127830636,
              55.61777990825
            ],
            [
              38.085127830636,
              55.61777990825
            ],
            [
              38.083110810767,
              55.61630155978
            ],
            [
              38.083110810767,
              55.61630155978
            ],
            [
              38.080492974768,
              55.617440620087
            ],
            [
              38.080492974768,
              55.617440620087
            ],
            [
              38.07929134382,
              55.61655361098
            ],
            [
              38.07929134382,
              55.61655361098
            ],
            [
              38.080896377433,
              55.614794072828
            ],
            [
              38.080896377433,
              55.614794072828
            ],
            [
              38.082312583792,
              55.613485274068
            ],
            [
              38.082312583792,
              55.613485274068
            ],
            [
              38.084612845196,
              55.612069783424
            ],
            [
              38.084612845196,
              55.612069783424
            ],
            [
              38.086844443096,
              55.611633491713
            ],
            [
              38.086844443096,
              55.611633491713
            ],
            [
              38.091032980956,
              55.611216586284
            ],
            [
              38.091032980956,
              55.611216586284
            ],
            [
              38.094655037057,
              55.610809371535
            ],
            [
              38.094655037057,
              55.610809371535
            ],
            [
              38.097320079869,
              55.610145215286
            ],
            [
              38.097320079869,
              55.610145215286
            ],
            [
              38.100002288884,
              55.60943014457
            ],
            [
              38.100002288884,
              55.60943014457
            ],
            [
              38.100753307408,
              55.610084617086
            ],
            [
              38.100753307408,
              55.610084617086
            ],
            [
              38.101246833867,
              55.609902820261
            ],
            [
              38.101246833867,
              55.609902820261
            ],
            [
              38.101963519985,
              55.610477295279
            ],
            [
              38.101963519985,
              55.610477295279
            ],
            [
              38.102478504115,
              55.610368218377
            ],
            [
              38.102478504115,
              55.610368218377
            ],
            [
              38.102864742214,
              55.61056213266
            ],
            [
              38.102864742214,
              55.61056213266
            ],
            [
              38.102499961788,
              55.610707567742
            ],
            [
              38.102499961788,
              55.610707567742
            ],
            [
              38.10292911523,
              55.61098631681
            ],
            [
              38.10292911523,
              55.61098631681
            ],
            [
              38.103401184017,
              55.610889360837
            ],
            [
              38.103401184017,
              55.610889360837
            ],
            [
              38.105049132973,
              55.612096445685
            ],
            [
              38.105049132973,
              55.612096445685
            ],
            [
              38.103710174364,
              55.612695126854
            ],
            [
              38.103710174364,
              55.612695126854
            ],
            [
              38.105285167367,
              55.614108171444
            ],
            [
              38.105285167367,
              55.614108171444
            ],
            [
              38.106293677956,
              55.613756732882
            ],
            [
              38.106293677956,
              55.613756732882
            ],
            [
              38.106572627694,
              55.613974867533
            ],
            [
              38.106572627694,
              55.613974867533
            ],
            [
              38.12139129619,
              55.608213280972
            ],
            [
              38.12139129619,
              55.608213280972
            ],
            [
              38.131587980606,
              55.614270557679
            ],
            [
              38.136660575474,
              55.619985210477
            ],
            [
              38.136660575474,
              55.619985210477
            ],
            [
              38.128386497629,
              55.623382585952
            ],
            [
              38.128386497629,
              55.623382585952
            ],
            [
              38.128043174875,
              55.624327595278
            ],
            [
              38.128043174875,
              55.624327595278
            ],
            [
              38.126412391794,
              55.625030279751
            ],
            [
              38.126412391794,
              55.625030279751
            ],
            [
              38.128068924343,
              55.626614908373
            ],
            [
              38.128068924343,
              55.626614908373
            ],
            [
              38.130051612461,
              55.627361163851
            ],
            [
              38.130051612461,
              55.627361163851
            ],
            [
              38.13013744315,
              55.628160707444
            ],
            [
              38.13013744315,
              55.628160707444
            ],
            [
              38.131605148446,
              55.630186145394
            ],
            [
              38.131605148446,
              55.630186145394
            ],
            [
              38.129201889824,
              55.631261814951
            ],
            [
              38.129201889824,
              55.631261814951
            ],
            [
              38.128086090874,
              55.631213362063
            ],
            [
              38.128086090874,
              55.631213362063
            ],
            [
              38.125425339531,
              55.630680376333
            ],
            [
              38.125425339531,
              55.630680376333
            ],
            [
              38.122335434746,
              55.632812275755
            ],
            [
              38.122335434746,
              55.632812275755
            ],
            [
              38.117649078631,
              55.629924491457
            ],
            [
              38.117649078631,
              55.629924491457
            ],
            [
              38.115074157977,
              55.628761565907
            ],
            [
              38.115074157977,
              55.628761565907
            ],
            [
              38.111984253192,
              55.629682218147
            ],
            [
              38.111984253192,
              55.629682218147
            ],
            [
              38.110782623553,
              55.63152345774
            ],
            [
              38.110782623553,
              55.63152345774
            ],
            [
              38.113838193967,
              55.632521568288
            ],
            [
              38.113838193967,
              55.632521568288
            ],
            [
              38.115211484983,
              55.634071979246
            ],
            [
              38.115211484983,
              55.634071979246
            ],
            [
              38.117752073886,
              55.635186299968
            ],
            [
              38.117752073886,
              55.635186299968
            ],
            [
              38.116121290805,
              55.637560180339
            ],
            [
              38.11627578827,
              55.637603780213
            ],
            [
              38.111640931093,
              55.638984438854
            ],
            [
              38.119880676531,
              55.641309647576
            ],
            [
              38.119880676531,
              55.641309647576
            ],
            [
              38.120138168597,
              55.642859710786
            ],
            [
              38.11958885206,
              55.643179403619
            ],
            [
              38.119760513437,
              55.643082527256
            ],
            [
              38.119760513437,
              55.643082527256
            ],
            [
              38.119829177595,
              55.643082526886
            ]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              38.146316532511,
              55.639061947259
            ],
            [
              38.146316532511,
              55.639061947259
            ],
            [
              38.154727939982,
              55.638674399635
            ],
            [
              38.154727939982,
              55.638674399635
            ],
            [
              38.152238850016,
              55.629759746065
            ],
            [
              38.152238850016,
              55.629759746065
            ],
            [
              38.147947315592,
              55.630486560065
            ],
            [
              38.147947315592,
              55.630486560065
            ],
            [
              38.144170765299,
              55.633587481672
            ],
            [
              38.144170765299,
              55.633587481672
            ],
            [
              38.141767506022,
              55.635913011839
            ],
            [
              38.141767506022,
              55.635913011839
            ],
            [
              38.144943241496,
              55.638383736402
            ],
            [
              38.144943241496,
              55.638383736402
            ],
            [
              38.145973209757,
              55.63920727663
            ],
            [
              38.146316532511,
              55.639061947259
            ]
          ]
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              38.11608695774339,
              55.637569867725446
            ],
            [
              38.11608695774339,
              55.637569867725446
            ],
            [
              38.11986350803637,
              55.64134840005186
            ],
            [
              38.11986350803637,
              55.64134840005186
            ],
            [
              38.11170959263109,
              55.63912007892425
            ],
            [
              38.11170959263109,
              55.63912007892425
            ],
            [
              38.115743634989485,
              55.637618312753965
            ],
            [
              38.11608695774339,
              55.637569867725446
            ]
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}
Большая часть территории посёлка находится к северу от полотна железной дороги.

К северу от посёлка расположены деревня Апариха и крупный лесной массив (микрорайон Хрипанское поле граничит с деревней Хрипань). Посёлок граничит на востоке с селом Кратово и деревней Поповка, на юге — с Жуковским, на западе — с рабочим посёлком Быково.

Ильинское — известное дачное место. Пруд и рекреационная зона со спортплощадками (футбол, волейбол, баскетбол) и детской игровой площадкой в центральной части посёлка — популярное место отдыха местных жителей. 19 сентября 2015 года в районе ж/д станции была открыта площадь Ильиных со сквером и фонтаном.

Имеются два детских санатория (Детский бронхолёгочный санаторий № 27 и Корпус «Ильинское» санатория «Малаховка»), две средние общеобразовательные школы (№ 25 на юге посёлка и № 26 в центральной части посёлка), детский сад № 1956 (напротив школы № 26), детская музыкальная школа, Дом культуры «Берёзка», поликлиника.

На территории посёлка расположены пожарная часть, отделение полиции, а также два отделения Почты России — № 140120 и № 140121. По территории посёлка проходит два автобусных маршрута: № 10 (внутрипоселковый, маршрут пл. Ильинская — пос. Островского, длина 2 км), № 11 пос. Щорса — ст. Быково — Сан. «Сосны» и маршрутное такси № 70 (ст. Родники — г. Раменское).

Продовольственные, промтоварные магазины и аптеки располагаются в непосредственной близости от ж/д станции Ильинская. В северной части посёлка (микрорайон пос. Островского) также имеется несколько продовольственных магазинов и крытый рынок.

В торговом комплексе недалеко от станции есть зоомагазин, магазин детской одежды и прочие торговые предприятия.

Есть отделение Сбербанка, а также банкомат Московского кредитного банка в здании Ильинской УК.

В посёлке функционирует несколько производственных предприятий, среди которых:

 Быковское производственное объединение — Филиал № 3 предприятия «5113 Центральная торгово-закупочная база» (бывшая Быковская погонная фабрика), специализирующаяся на производстве спецодежды, военной формы и аксессуаров (погоны, нарукавные знаки и т. д.) для всех силовых ведомств, рабочей одежды;
 Производственное предприятие «Интерскол» — один из крупнейших производителей российского электроинструмента;
 Сибирская конная мануфактура;
 Завод «Дока Мастер» — производство тротуарной плитки, брусчатки и других бетонных изделий.

Население

Образование 
 Детский сад № 52
 Детский развивающий центр «Мишутка»
 Средняя школа № 25
 Средняя школа № 26

Достопримечательности 

Рядом со станцией расположен величественный храмовый комплекс Святых апостолов Петра и Павла, включающий в себя одноимённый сорокаметровый храм (используется как летний), храм Пророка Илии (нижний этаж, зимний) и храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (в отдельно стоящем здании). Настоятель храма — протоиерей Димитрий (Фёдоров). На территории храма находится могила основателя и первого настоятеля иерея Павла (Жилина). Почитаемые святыни храма — частицы мощей св. Оптинских старцев и св. благоверного князя Александра Невского. 5 августа 2018 года храм Святых апостолов Петра и Павла с приделами был торжественно освящён митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

Напротив храмового комплекса расположен сквер с фонтаном и памятник «Вечная Слава героям, павшим за Родину в 1941—1945 гг.».

В южной части посёлка, на границе с Жуковским, находится обелиск «Опалённая юность», посвящённый ушедшим на фронт в первый день Великой Отечественной войны учащимся школы № 25.

На окраине Ильинского находится комплекс зданий общежития № 3 МГТУ им. Н. Э. Баумана.

См. также 
 Список населённых пунктов Раменского района

Примечания

Ссылки 
 Информационный портал городского поселения Ильинский
 «…Быково, следующая станция — Ильинская»

Населённые пункты Раменского района
Посёлки городского типа Московской области
Упразднённые городские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Раменского района
Городские поселения, упразднённые в 2019 году